Horvátország
Ljubljanica falu Martinska Ves községben, Sziszek-Monoszló megyében.
Ljubljanica Zágráb egyik városnegyede, mely Remizaként is ismert.

 Szlovénia
Ljubljanica folyó a Ljubljanai-medence déli részén, a Száva jobb oldali mellékvize.